Es gibt in Mathematik und Physik mehrere „Sätze von König“, die zudem nach unterschiedlichen Wissenschaftlern benannt sind. Es handelt sich um die folgenden Lehrsätze:

 Nach dem ungarischen Mathematiker Julius König (1849–1913):
 in der Mengenlehre den Satz von König (Mengenlehre).

 Nach dem ungarischen Mathematiker Dénes Kőnig (1884–1944), dem Sohn von Julius König:
 in der Graphentheorie
 Unendlichkeitslemma von König,
 Satz von König (Graphentheorie),
 Satz von König (Bipartite Graphen).

 nach dem deutschen Mathematiker Johann Samuel König (1712–1757):
 in der Mechanik die beiden Sätze von König (Mechanik),
 in der Statistik den Satz von König-Huyghens.